A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női távolugrás versenyszámának selejtezőit 2021. augusztus 1-jén, döntőjét pedig augusztus 3-án rendezték Tokióban. A számot a német Malaika Mihambo nyerte 7 méteres utolsó ugrásával, a dobogó második fokára lökve a 2012-es olimpia bajnokot, Brittney Reese-t.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források 

ntavolugras